CNP steht für:
 California National Party (Kalifornische Nationalpartei), die für eine kalifornische Sezession und staatliche Unabhängigkeit von den USA eintritt
 Caisse Nationale de Prévoyance, großes französisches Versicherungsunternehmen, siehe CNP Assurances
 Calcifying Nano-particle, Ausdruck für Nanobakterien
 Chinese Nationalist Party, Chinesische Nationalpartei, siehe Kuomintang
 Chinese New Party, alter Name der heutigen New Party, Partei in der Republik China
 Centrales Nucléaires en Participations, ein Beteiligungskonsortium der schweizerischen Energiewirtschafts-Firmen Alpiq, Axpo & BKW Energie z. B. am Kernkraftwerk Fessenheim 
 Compagnie Nationale à Portefeuille, ein Holdingunternehmen, das von der Familie des belgischen Multimilliardärs Albert Frère kontrolliert wird
 continued in next post, wird in der nächsten Mail fortgesetzt, siehe Netzjargon
 Copy & Paste, jargonartige Abwandlung von copy and paste, Prinzip der Datenübertragung zwischen Software-Anwendungen 
 Corporate Network der Polizei, Telefonsondernetz deutscher Polizeibehörden
 Council for National Policy, US-amerikanisches Netzwerk konservativer Kräfte
 spanisches Kfz-Kennzeichen für Cuerpo Nacional de Policía (Nationalpolizei)
 Flughafen Nerlerit Inaat, Flughafen auf Grönland nach dem IATA-Code
 C-type natriuretic peptide, ein vasodilatatives Peptid (mit bloß indirekt natriuretischer Wirkung)
 Chaotic Noiz Records, ein russisches Musiklabel
 Card not present, Karte nicht präsent – bei Distanzzahlungen

CNP